Dreetz kan syfta på:
 Dreetz,  Mecklenburg – en ort och kommun i Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
 Dreetz, Brandenburg – en ort och kommun i Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg, Tyskland

Se även
 Dreetzsee – en sjö i Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland.